CJA est un sigle composé des trois lettres C, J et A qui peut faire référence à :
 Code de justice administrative ;
 Congrès pour la justice dans l'Azawad.

CJA est un code qui peut faire référence à :
 CanJet, au Canada, selon le code OACI des compagnies aériennes ;
 , au Pérou, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports